Onderdistrict in Indonesië
 Tembelang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tembelang (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tembelang (Jatibarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Tembelang (Tembelang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java